Râul Sadu se poate referi la:

Râul Sadu, Jiu - afluent al Jiului în județul Gorj
Râul Sadu, Olt - afluent al Cibinului, bazinul Olt în județul Sibiu